Hulpmiddel tegen bepaalde oogafwijkingen
 Bril, een optisch instrument dat voor de ogen gedragen wordt om het gezichtsvermogen te verbeteren

Andere voorwerpen
 praam, een stuk hout met een lus van touw om paarden in te tomen
 wc-bril, het zitgedeelte van een toilet
 pluimveebril, een hulpmiddel tegen verenpikken

Bouwwerk
 Brill Building, een kantoorgebouw aan Broadway in de stad New York
 Een lunet, een klein vestingwerk

Economie
De Koninklijke Brill NV, een Nederlandse uitgeverij

Geneeskunde
De ziekte van Brill-Zinsser

Geografie
 Bij Zuidhorn (Nederland) ligt een streek de Bril genaamd.
 Brill, de Engelse naam voor Brielle
 Bril, straatnaam in Lier, alwaar een gelijknamig cultuurcentrum den Bril gevestigd is.
 Brill, een dorpje in Buckinghamshire, Engeland

Personen met de achternaam Bril
Paul Bril (1553-1626), een Vlaams kunstschilder
Ben Bril (1912-2003), een Nederlands bokser
Louis Bril (1939-), een Vlaams politicus
Martin Bril (1959-2009), een Nederlands columnist en schrijver